Винценц Кайзер (; , Юденбург, Штирия — , близ Нюрнберга, Бавария) — немецкий офицер войск СС, оберштурмбаннфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста с Дубовыми листьями.

Карьера 
Винценц Кайзер родился 28 февраля 1904 года в городе Юденбург. 15 сентября 1927 года вступил в НСДАП (партийный билет № 54 828), а 10 октября 1931 — в СС (служебное удостоверение № 17 127). 14 июня 1934 вступил в части усиления СС в звании унтерштурмфюрера. С декабря 1938 служит инструктором в юнкерском училище СС в Бад-Тёльце.

Участник боёв на Восточном фронте, где командовал 1-м, а с 1943 года — 3-м (бронированным) батальоном моторизированного полка СС «Дер Фюрер» 2-й танковой дивизии СС «Рейх».

27 октября 1942 награждён Немецким крестом в золоте. Командуя 3-м батальоном Винценц Кайзер удачно руководил контратаками в районе Лозовой при третьей битве за Харьков, что способствовало скорейшему захвату Харькова. Повышен до звания гауптштурмфюрера СС, 6 апреля 1943 года награждён Рыцарским крестом Железного креста.

20 апреля 1944 года повышен до оберштурмбаннфюрера СС. В мае 1944 направлен в Италию перед ожидаемой высадкой союзников. В июне 1944 переведён в 17-ю моторизованную дивизию СС «Гёц фон Берлихинген», где в декабре 1944 года принял под командование 38-й моторизованный полк СС.

В апреле 1945 года под его командованием из остатков дивизии была сформирована боевая группа. 18 апреля 1945 года представлен к Дубовым листьям к Рыцарскому кресту, но награждение официально не подтверждено Объединённым командованием вермахта. 20 апреля 1945 взят в плен американцами и расстрелян.

Чины 
 Унтерштурмфюрер СС (14 июня 1934)
 Оберштурмфюрер СС (15 сентября 1935)
 Гауптштурмфюрер СС (20 апреля 1938)
 Штурмбаннфюрер СС (20 апреля 1943)
 Оберштурмбаннфюрер СС (20 апреля 1944)

Награды 
 Золотой партийный знак НСДАП
 Йольский светильник
 Медаль «В память 13 марта 1938 года»
 Медаль «В память 1 октября 1938 года»
 Спортивный знак СА
 Кольцо «Мёртвая голова» (1 декабря 1937)
 Железный крест (1939)
 2-й степени (28 июля 1941)
 1-й степени (24 августа 1941)
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»
 Штурмовой пехотный знак в бронзе
 Знак «за ранение» в золоте
 Нарукавный знак «За уничтоженный танк»" в серебре
 Нагрудный знак «За ближний бой»" в золоте
 Немецкий крест в золоте (27 октября 1942) — гауптштурмфюрер СС, командир 1-го батальона моторизованного полка СС «Дер Фюрер»
 Рыцарский крест Железного креста с Дубовыми листьями
 Рыцарский крест (6 апреля 1943) — гауптштурмфюрер СС, командир 3-го (бронированного) батальона моторизованного полка СС «Дер Фюрер»
 Дубовые листья (18 апреля 1945) — оберштурмбаннфюрер СС, командир 38-го моторизованного полка СС «Гёц фон Берлихинген»

По сообщению партийного руководства Нюрнберга, 18 апреля 1945 Кайзер был награждён Рыцарским крестом Железного креста с дубовыми листьями за защиту города во время Имперского партийного съезда, однако подтверждения от ОКХ нет. В 1999 году Орденское общество кавалеров Рыцарского креста признало награждение недействительным, поскольку сообщение шло от неофициального источника.

Ссылки 
Чёрная гвардия Гитлера

Литература 
 

Офицеры СС
Награждённые медалью «За танковую атаку»